Der Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) des Europäischen Parlaments ist dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten als Hauptausschuss zugeordnet. Das Gremium wurde 2004 zu Beginn der 6. Wahlperiode eingerichtet und unterstützt den Hauptausschuss in seinen Zuständigkeiten in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Im Juli 2019 wurde Nathalie Loiseau (LREM/RE) zur Vorsitzenden in der 9. Legislaturperiode (2019–2024) gewählt.

Funktion 
Der Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung ist ein nach Artikel 212 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments eingerichteter ständiger Unterausschuss. Die Mitglieder des Gremiums kontrollieren die Außenpolitik der Europäischen Kommission und entscheiden mit über die Ausgestaltung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP).

Aktuelle Wahlperiode 
Zu Beginn der 9. Wahlperiode, im Juli 2019, wurde die französische Abgeordnete Nathalie Loiseau von der Fraktion Renew Europe zur Vorsitzenden des Unterausschusses gewählt. Ihr zur Seite stehen die stellvertretende Vorsitzenden Nikos Androulakis (PASOK/S&D) aus Griechenland, Kinga Gál (Fidesz/EVP) aus Ungarn, Özlem Demirel (LINKE/GUE/NGL) aus Deutschland und Lukas Mandl (ÖVP/EVP) aus Österreich.

Für eine aktuelle Liste der Mitglieder siehe den Internetauftritt des Ausschusses.

Ausschussvorsitzende (Auswahl) 
 2004–2009: Karl von Wogau (CDU/EVP)
 2009–2014: Arnaud Danjean (UMP/EVP)
 2014–2019: Anna Fotyga (PiS/EKR)
 seit Juli 2019: Nathalie Loiseau (LREM/RE)

Weblinks 
 Internetauftritt des Ausschusses

Einzelnachweise 

Sicherheit und Verteidigung
Außenpolitik der Europäischen Union
Sicherheitspolitik der Europäischen Union
Verteidigungspolitik der Europäischen Union
Recht der Europäischen Union